Georg Volkert – calciatore tedesco.
Volkert Kraeft – attore e doppiatore tedesco.
Stephan Volkert – canottiere tedesco.
Karl Volkert – politico austriaco